Эдди Фине (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения

Циклокрос 

 2014-2015 
 1-й  Чемпион Франции  (юниоры)
 2018-2019
 2-й  Чемпионат Франции 
 2-й Кубок Франции 
 5-й Кубок мира

Шоссе 

 2018
 1-й — Этап 1 Tour de la Mirabelle
 2019
 1-й — Этап 3 Tour de Savoie Mont-Blanc
 1-й Grand Prix du Pays de Montbéliard
 2-й Grand Prix de Blangy-sur-Bresle
 2-й Tour du Charolais
 3-й Чемпионат Франции (любители)
 5-й Тур дю Юра (Франция) — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Фине, Эдди  на FirstCycling
 Фине, Эдди  Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции